Сергей Ло́бов:
 Лобов, Сергей Александрович (род. 1958) — генерал - лейтенант, заместитель командующего Войсками воздушно-космической обороны России.
 Лобов, Сергей Серафимович (род. 1957) — советский и российский футболист, защитник, тренер.
 Лобов, Сергей Сергеевич (род. 1953) — российский политик, депутат Государственной думы.